Il nome persico può essere riferito a diversi ambiti:

Geografia 
Golfo Persico – golfo dell'Oceano Indiano
Persico – frazione del comune italiano di Persico Dosimo in provincia di Cremona

Ittiologia 
Pesce persico – termine usato comunemente per indicare il persico reale, pesce appartenente alla famiglia dei percidi
Persico sole – pesce appartenente alla famiglia dei Centarchidi
Persico trota o Boccalone o Black bass – pesce appartenente alla famiglia dei Centarchidi
Persico del Nilo o Persico africano – pesce appartenente alla famiglia Latidae tipico dei laghi africani ma comunemente presente sui mercati italiani

Persone 
Aaron Persico (Lower Hutt, 1978) – giocatore di rugby italiano di origine neozelandese
Carmine Persico (Brooklyn, 1933 – Durham, 2019) – criminale statunitense
Edoardo Persico  (Napoli, 1900 – Milano, 1936) – critico d'arte e saggista italiano
Enrico Persico (Roma, 1900 – Roma, 1969) – fisico italiano
Federico Persico (Napoli, 1829 – Napoli, 1919) – giurista e poeta italiano
Giuliano Persico (Sassari, 1935) – attore e doppiatore italiano
Ignazio Persico (Napoli, 1823 – Roma, 1895) – cardinale italiano 
Luigi Persico (Napoli, 1791 – Marsiglia, 1860) – pittore e scultore neoclassico italiano
Paolo Persico (Sorrento, 1729 – Napoli, 1796) –  scultore rococò italiano
Piero Persico (Bergamo, 1930) – allenatore di calcio ed ex calciatore (portiere) italiano

Altro 
Persico – nobile famiglia di Cremona
Palazzo Persico – edificio monumentale di Napoli
Persico – personaggio mitologico dell'antica Grecia
 Persico – figura araldica